Darius Žutautas –  ex calciatore lituano
 Giedrius Žutautas – ex calciatore lituano
 Jonas Žutautas – partigiano lituano
 Raimondas Žutautas – allenatore di calcio ed ex calciatore lituano
 Vaidotas Žutautas – ex calciatore lituano